Ласло Винце (; ,  — , ) — венгерско-израильский виолончелист.

Окончил юридический факультет Будапештского университета, доктор права (1927), практиковал как юрисконсульт. Одновременно получил образование как виолончелист, в 1924—1925 гг. гастролировал по странам Скандинавии, в 1925 г. основал Венгерское трио вместе с пианисткой Илонкой Краус, которая затем стала его женой (в этом коллективе в 1931—1933 гг. начал карьеру ансамблиста Шандор Вег).

В 1936 г. супруги Винце эмигрировали в Палестину. В 1939—1951 гг. участник Израильского струнного квартета и Израильского филармонического оркестра. В 1945—1952 гг. дирижировал оркестром Израильской музыкальной академии.

Литература 
 Handbuch österreichischer Autorinnen und Autoren jüdischer Herkunft: 18. bis 20. Jahrhundert. — Walter de Gruyter, 2011. — S. 1411.

Виолончелисты Венгрии
Академические музыканты Венгрии
Виолончелисты Израиля
Академические музыканты Израиля